Фудбалска репрезентација Црне Горе до 21 године представља националну фудбалску репрезентацију Црне Горе до 21 године на међународној сцени. Под окриљем је Фудбалског савеза Црне Горе.

Такмичења

Европско првенство у фудбалу до 21 године 

Легенда: ОУ - одиграно утакмица, П - победа, Н - нерешених, И - изгубљених, ГД - голова дато, ГП - голова примљено

Тренутни састав 
Овај састав је најављен за утакмице против Израела и Пољске 14. и 18. новембра 2019. 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Види још 

 Фудбалска репрезентација Црне Горе 
 Фудбалска репрезентација Црне Горе до 19 година 
 Фудбалска репрезентација Црне Горе до 17 година

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Црне Горе  
 JadranSport.org - South-Eastern European football news coverage  
 UEFA.com (Montenegro) 

Фудбалска репрезентација Црне Горе